Vittorio Barberis ist der Name folgender Personen:

* Vittorio Barberis (Fußballspieler) (* 1918), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Vittorio Barberis (Leichtathlet), italienischer Leichtathlet